Stanisław Siciński (zm. 1681) – sędzia ziemski przemyski 
 Stanisław Siciński (1896–1966) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami, poseł i senator